Санто-Домінго () — поширений в іспаномовних країнах топонім, на честь Святого Домініка.

 Санто-Домінго — столиця Домініканської Республіки.
 Санто-Домінго — місто у Венесуелі, штат Мерида.
 Санто-Домінго - місто в Сальвадорі, в департаменті Сан-Вісенте.
  Санто-Домінго - місто в Сальвадорі, в департаменті Сонсонаті.
 Санто-Домінго — муніципалітет і місто в Колумбії, на території департаменту Антіокія.
 Санто-Домінго — муніципалітет і місто на Кубі, провінція Вілья-Клара.
 Санто-Домінго - кантон в Коста-Риці.
 Санто-Домінго — селище в Мексиці, штат Юкатан, муніципалітет Машкану.
 Санто-Домінго — селище в Мексиці, штат Чіапас, муніципалітет Уніон-Хуарес.
 Санто-Домінго — селище в Мексиці, штат Чіапас, муніципалітет Окосінго.
 Санто-Домінго — річка в Мексиці.
 Санто-Домінго — місто в Чилі
 Санто-Домінго-Санатепек — місто в Мексиці, штат Оахака.
  — станція Мадридського метрополітену.

Див також 
 Санто-Домінго-де-ла-Кальсада
 Санто-Домінго-де-ла-Кальсада
 Санто-Домінго-де-лас-Посадас
 Санто-Домінго-де-лос-Тсачилас
 Санто-Домінго-де-Пірон
 Санто-Домінго-де-Сілос
 Санто-Домінго-Кауділья
 Санто-Домінго-Теуантепек — місто в Мексиці, штат Оахака
 Санто-Домінго-Теуантепек — муніципалітет у Мексиці, входить до штату Оахака
 Сан-Домінгус